Леонтий Шаховской:
 Шаховской, Леонтий Алексеевич (1859—1918) — гвардейский полковник из рода Шаховских, казнён в Пятигорске большевиками.
 Шаховской, Леонтий Иванович — воевода во времена правления Михаила Фёдоровича.
 Шаховской, Леонтий Никитич (1741—1797) — князь, генерал-майор (1790), советник казначейской экспедиции.